Henri Delassus (1836-1921), prêtre catholique.
 Jean-François Delassus, journaliste et un réalisateur français de documentaires.
 Marjorie Delassus (née en 1998), kayakiste française.

Voir aussi 
 
 Famille de Lassus

Homonymie de patronyme